Glanggang (Beji)
 Glanggang (Pakisaji)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing